Radiator peut désigner :
 Radiator, deuxième album du groupe Super Furry Animals sorti en 1997 ;
 , groupe britannique ;
 , film sorti en 2014.

Voir aussi 
 The Radiators